Pike se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 L. H. Pike
 Radcliffe Barnes Pike
 Richard B. Pike